Сепунарі () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Моререшть.
 Сепунарі () — село в Румунії, у повіті Келераш. Входить до складу комуни Лехліу.